Moyle se poate referi la:

Persoane
Allan Moyle (n. 1947), regizor și actor canadian
James Moyle (1858-1946), politician din Utah, SUA
John Rowe Moyle (1808-1889)
Henry D. Moyle (1889 - 1963)
Matthew Paul Moyle (1788 - 1880), meteorolog și scriitor
Sir Thomas Moyle (d. 1560), speaker al English House of Commons 1542 - 1544
Wallace Moyle (1867–1920), antrenor american de fotbal college
Walter Moyle (1672 - 1721), politician englez

Locuri
Districtul Moyle, County Antrim, Irlanda de Nord, Regatul Unit
Moyle Way, Irlanda de Nord
Strâmtoarea Moyle, strâmtoare ce disparte insula Irlanda de insula Marea Britanie, la cel mai apropiat loc al lor

Altele
Cal Moyle, o rasă rară de cai
HVDC Moyle

Vezi și
Mohel